Dagangan (Dagangan)
 Dagangan (Parengan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing